Виља Марија, Ехидо Виља Марија има више значења:

 Виља Марија, Ехидо Виља Марија (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Марија, Ехидо Виља Марија (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику